Alkohollinjen är en svensk hjälplinje som drivs av enheten Hälsofrämjande hälso- och sjukvård vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm. Linjen erbjuder stöd och behandling för personer med okontrollerad alkoholkonsumtion. Målgruppen för Alkohollinjen är personer i farozonen för att utveckla ett alkoholberoende, men som ännu inte har utvecklat ett mer allvarligt missbruk eller beroende av alkohol. Linjen kan också agera vägvisare till behandlingsmetoder för människor som redan utvecklat ett missbruk. Bland rådgivarna finns allmänläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, psykologer, hälsopedagoger och folkhälsovetare. Alkohollinjen finansieras med medel både från Stockholms läns landsting och från Alkoholkommittén på Socialdepartementet. 

Alkohollinjen startades den 22 januari 2007 och utvecklades i samarbete mellan två enheter inom dåvarande Centrum för folkhälsa, Alkohol- och drogprevention (där verksamheten drevs) och Tobaksprevention som då drev Sluta-röka-linjen. Samarbete sker även med Beroendecentrum Stockholm.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Alkohollinjen

Alkoholmissbruk
Region Stockholm
Alkohol i Sverige
Bildanden 2007